Tiamat steht für:

 Tiamat, Göttin in der babylonischen Mythologie
 Tiamat (Band), schwedische Gothic-Metal-Gruppe
 Edition Tiamat, deutscher Verlag
 Tiamat Sulcus, Region auf dem Jupitermond Ganymed